Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди мужчин 2020 проводился с 10 по 15 февраля 2020 года в городе Перт.

В чемпионате принимало участие 8 команд.

Победитель чемпионата получал право как мужская сборная Шотландии выступать на , но чемпионат мира был отменён из-за пандемии COVID-19.

Победителями чемпионата стала (в 3-й раз в своей истории и 3-й раз подряд) команда скипа Брюса Моуэта, победившая в финале команду скипа Глена Мёрхэда. Бронзовые медали завоевала команда скипа Росса Патерсона.

Одновременно и там же проходил чемпионат Шотландии по кёрлингу среди женщин 2020.

Формат турнира 
На первом, групповом этапе команды в одной группе играют между собой по круговой системе в один круг. Три лучшие команды выходят в плей-офф, где играют по усечённой системе Пейджа: две лучшие команды по итогам группового раунда проводят матч за прямое попадание в финал (четвертьфинал; 1-я команда против 2-й). Третья команда в полуфинале встречается с проигравшим в первом матче. Бронзовые медали получает команда, проигравшая в полуфинале.

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом; источник: )

Групповой этап 

  Проходят в матч 1-й команды против 2-й этапа плей-офф
  Проходят в полуфинал плей-офф с 3-го места

Плей-офф 

Четвертьфинал (1-я команда против 2-й). 14 февраля, 12:00

Полуфинал. 14 февраля, 19:00

Финал. 15 февраля, 16:00

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт мужского и женского чемпионатов Шотландии 2020

См. также 
 Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди женщин 2020
 Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди смешанных пар 2020

Спорт в Шотландии в 2020 году
Чемпионаты Шотландии по кёрлингу среди мужчин
Спортивные соревнования в Перте (Шотландия)
Февраль 2020 года